__БЕЗКН__

-{SCCP}- може се односити на:
 Научно веће за потрошачке производе од Главног директора за заштиту здравља и потрошача Европске комисије.
 -{Skinny Call Control Protocol}-, -{VoIP}- контролни протокол дефинисан од -{Cisco Systems, Inc}-.
 Контролни део сигнализационе везе, од -{ITU-T}- Препоруке -{Q.713}-, је мрежни протокол за Сигнализацијски систем 7.
 -{Sparse conditional constant propagation}-, начин оптимизације употребљаван у компајлерима.